Monastero dell'Annunciazione – monastero di Kiržač, in Russia
 Monastero greco-ortodosso dell'Annunciazione della Santa Madre di Dio – monastero situato presso Taormina, in Sicilia